

Toponyme 

 Gaza, la ville palestinienne actuelle, et par extension ;
 Gaza la cité antique qui est à son origine ;
 bande de Gaza, territoire actuel où elle se situe ;

 le royaume de Gaza, un État africain du , situé au sud du Mozambique actuel ;
 la province de Gaza, au Mozambique, qui tient son nom du précédent ;
 Gaza, une communauté non constituée en municipalité du comté d'O'Brien, en Iowa, aux États-Unis ;
 La Porta Gaza, porte de la ville italienne de Ravenne ;
 Amada-Gaza, localité de République centrafricaine.

Autres 
 Gaza, le genre botanique de la famille des Boraginacées.
 Théodore Gaza (grec : Θεόδωρος Γαζής, latin : Theodorus Gazæ) (v. 1400 - v. 1478), un traducteur, philosophe et grammairien grec du  siècle.